Correr ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Correr (1335–1417), Papst Gregor XII. (1406–1415)
 Antonio Correr (1369–1445), italienischer Kardinal 
 Gregorio Correr (1409–1464), venezianischer Humanist und Geistlicher
 Giovanni Correr (1798–1871), italienischer Politiker, Bürgermeister von Venedig
 Marcelino Correr (1932–2006), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Carolina
 Teodoro Correr (1750–1830), venezianischer Sammler für Kunstobjekte und Bücher

Siehe auch:
 Museo Correr, Museum in Venedig